

Mitologia 
 Callidice – personaggio della mitologia greca, regina di Tesprozia, sposa di Ulisse e madre di Polipete
 Callidice – personaggio della mitologia greca, una Danaide che sposò (e che uccise) Pandione, un Egittide 
 Callidice – personaggio della mitologia greca, una delle figlie di Celeo e Metanira

Note